581-й истребительный авиационный полк ПВО (581-й иап ПВО) — воинская часть истребительной авиации ПВО, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
 581-й истребительный авиационный полк ПВО.
 826-й истребительный авиационный полк ПВО;
 Войсковая часть (полевая почта) 21916.

История и боевой путь полка 
581-й истребительный авиационный полк сформирован в период с 1 по 20 октября 1941 года при 4-м запасном авиационном полку Орловского военного округа в городе Моршанске Тамбовской области по штату 015/174 на самолётах И-16. Личный состав для комплектования полка поступил из 67-го (1-я эскадрилья в полном составе) и 166-го иап, а также переменного состава 4-го зиап.

20 октября 1941 года полк убыл в г. Борисоглебск в распоряжение командования истребительной авиации ПВО ТС. 11 ноября 1941 года вошёл в состав 101-й истребительной авиадивизии ПВО. 26 декабря 1941 года приступил к боевой работе на самолётах И-16 в составе 101-й истребительной авиадивизии ПВО Воронежско-Борисоглебского района ПВО (оперативно подчинялась командованию Юго-Западного фронта).

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 31 марта 1942 года: командир полка майор Афанасьев И. Г. в воздушном бою в районе ст. Валуйки сбил немецкий бомбардировщик Junkers Ju 88.

23 мая 1942 года полк переименован в 826-й истребительный авиационный полк ПВО.

Всего в составе действующей армии полк находился: с 26 декабря 1941 года по 1 мая 1942 года.

Командир полка 
 капитан, майор Афанасьев Иван Григорьевич (погиб)01.10.1941 — 05.07.1942

Лётчики-асы полка 
Лётчики-асы полк, сбившие более 5 самолётов противника в воздушных боях.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Боевой состав ВВС 
 826th Fighter Aviation Regiment PVO 
 826-й истребительный авиационный полк ПВО. Сайт «Авиаторы Второй мировой войны» 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году